Епурени има више значења:

 Епурени (Дуда  Епурени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Епурени (Епурени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Епурени (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији